Plurale di coro.

Astronomia
 Cratere Cori – cratere sulla Luna
 Cratere Cori – cratere su Venere
 6175 Cori – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Cori – comune italiano della provincia di Latina

Onomastica
 Cori – variante del nome proprio di persona inglese Corey

Persone
 Beatrice Cori – annunciatrice televisiva e modella italiana
 Carl Ferdinand Cori – biochimico ceco naturalizzata statunitense
 Gerty Theresa Cori – biochimica ceca naturalizzata statunitense

Pagine correlate
 Coro
 Cory

Altri progetti